Новоіва́нівка — село в Україні, у Приазовському районі Запорізької області. Населення становить 222 осіб. Орган місцевого самоврядування - Приазовська селищна рада.

Географія 
Село Іванівка знаходиться на відстані 7 км від смт Приазовське. Через село проходить автомобільна дорога  ().

Історія 
 1920 — дата заснування.

Села Запорізької області